Шамтессе́-сюр-Бако́нн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний схід від Нанта, 23 км на північ від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Шамтессе-сюр-Баконн і Шенільє-Шанже було об'єднано в новий муніципалітет Шеніє-Шамтессе.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 88 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 229,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шамтессе-сюр-Баконн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шамтессе-сюр-Баконн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара